Вальтер Крюгер:
 Крюгер, Вальтер (1890—1945) — германский военачальник, обергруппенфюрер СС и генерал войск СС.
 Крюгер, Вальтер (1892—1973) — германский военачальник, генерал танковых войск.